La Coppa di Israele 1964-1965 è l'8ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 

 Hapoel Beit Alfa

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1964-1965

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1964
Pallacanestro nel 1965
Coppa di Israele di pallacanestro maschile